Premijer Liga (2010/2011) jest 17. sezonem rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. W rozgrywkach bierze udział 16 zespołów. Sezon rozpoczął się w sierpniu 2010, a zakończył się w maju 2011. Tytułu broniła drużyna FK Željezničar, ale nowym mistrzem została drużyna .

Drużyny

Tabela końcowa 

 

 

||rowspan=10 style="background-color:white;"|

Wyniki

Strzelcy 
Stan na 19 maja 2011; Źródło: NFSBiH

Zobacz też 
 Premijer liga Bosne i Hercegovine

Przypisy

Bibliografia 

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2010 w Bośni i Hercegowinie
2011 w Bośni i Hercegowinie